Im deutschsprachigen Raum gibt es verschiedene Freikirchen mit dem Namen Gemeinde Gottes oder Kirche Gottes, der in der Regel eine Übersetzung des englischen Church of God ist:

 Gemeinde Gottes Deutschland KdöR, pfingstlich
 Kirchengemeinde Gottes des Weltmissionsvereins (WMSCOG)
 Freikirchlicher Bund der Gemeinde Gottes
 Gemeinde Gottes des siebenten Tages
 Gemeinde Gottes (Wiederherstellung)
 Weltweite Kirche Gottes

Der Begriff Gemeinde Gottes stammt aus der Bibel und bezeichnet die Gesamtheit der an Christus Glaubenden oder deren Versammlung vor Ort. Das griechische Wort ekklesia bezeichnet im Neuen Testament die aus dem Volk herausgerufene Versammlung und wird in katholischen Übersetzungen mit Kirche, bei Luther und Zwingli mit Gemeinde und in der Elberfelder Bibel mit Versammlung oder Gemeinde übersetzt. Die englische Sprache verwendet unterschiedslos Church für Kirche und Gemeinde.

Als Bezeichnung einer Denomination wurde Church of God (Kirche Gottes bzw. Gemeinde Gottes) im 19. Jahrhundert in Amerika für verschiedene neu gegründete Denominationen benutzt, erstmals von John Winnebrenner für die General Eldership of the Church of God in North America (später Gemeinde Gottes (Anderson)). Da diese Gruppen verschiedenste Prägungen und Hintergründe hatten, mussten sie mit einem Zusatz versehen werden, um sie zu unterscheiden. Parallel dazu wurde auch Church of Christ (Gemeinde Christi) häufig als Denominationsbezeichnung gewählt.

Christliche Konfession
Freikirche